Neidingen ist der Name folgender Orte:

Neidingen (Beuron), ein Ortsteil der Gemeinde Beuron in Baden-Württemberg in Deutschland
Neidingen (Sankt Vith), ein Ortsteil der Stadtgemeinde Sankt Vith im Osten der Provinz Lüttich in Belgien